Sýn (isl. „Anblick“, „Sicht“) steht für:

 Sýn hf., isländisches Telekommunikations- und Medienunternehmen, siehe Vodafone Iceland
 Sýn, ehemaliger Name des isländischen Fernsehsenders Stöð 2 Sport